Суперкубок Португалії з футболу 1989 () — 11-й розіграш турніру. Учасниками фіналу були чемпіон Португалії «Бенфіка» та володар кубка Португалії «Белененсеш».
За сумою проведених першого та повторного матчів (25 жовтня і 29 листопада 1989 року) перемогу з рахунком 4:0 здобула «Бенфіка».

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Суперкубок Португалії на rsssf 

1989
Португалія
1989 у португальському спорті